Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1982/83 war die 31. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Der DDR-Ligaabsteiger EAB 47 Berlin sicherte sich überlegen ihren sechsten Bezirksmeistertitel und kehrte postwendend in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach zwei Spielzeiten die Zweitvertretung von Bergmann-Borsig Berlin und nach dreijähriger Zugehörigkeit die SG Dynamo Adlershof ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach zweijähriger Abwesenheit die BSG Außenhandel Berlin aus der Staffel A und der Bezirksliganeuling die BSG Autotrans Berlin aus der Staffel B auf. Aus der DDR-Liga kamen die BSG KWO Berlin und Bergmann-Borsig dazu. Nach Absetzung der Nachwuchsoberliga zur Folgesaison, wurden die Zweitvertretungen vom BFC Dynamo und vom 1. FC Union Berlin in die Bezirksliga eingegliedert.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1982/83